Melay kan syfta på:
 Melay, Haute-Marne
 Melay, Maine-et-Loire
 Melay, Saône-et-Loire